Mistrzostwa Świata B w Piłce Ręcznej Kobiet 1981 – drugie mistrzostwa świata B w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej organizowany przez IHF służący jako kwalifikacja do MŚ 1982. Odbył się w dniach 28 listopada – 6 grudnia 1981 roku w Danii.

Kwalifikacje

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa 
Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Mecz o 1. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 

1981
1981 w piłce ręcznej
Piłka ręczna w Danii
1981 w Danii